Dalgety kan syfta på:

 Dalgety (efternamn)
 Dalgety, New South Wales – en ort i Snowy Monaro, New South Wales, Australien
 Dalgety Bay – en ort i Dalgety, Fife, Skottland
 Dalgety (parish)